Образование "в  Украине" — в соответствии с законом Украины «Об образовании», основывается на принципах гуманизма, демократии, национального сознания, взаимоуважения между нациями и народами.

Общие сведения 
Украинская система образования состоит из учебных заведений, научных, научно-методических и методических учреждений, научно-производственных предприятий, государственных и местных органов управления образованием и самоуправления в области образования.

По мнению аналитиков американского Центра стратегических и международных исследований, Украина унаследовала талантливое и высокообразованное население от Украинской ССР, однако хроническое недофинансирование системы образования угрожает подорвать это положительное качество. В обзорном отчёте для американо-европейского партнёрства проведена оценка 16 лет украинской независимости с данными за 2008 год. Как пишут составители данного документа, украинская система образования является нереформируемой и неэффективной. А взяточничество при поступлении студентов в высшие учебные заведения и при прохождении ими экзаменов ухудшает и без того не блестящую ситуацию.

Международная оценка 
В рейтинг лучших в мире вузов QS World University Rankings 2014/2015 входит 6 украинских вузов.
Самые высокие позиции у Киевского национального университета (421—430 место) и
Харьковского национального университета (481—490 место).

После полномасштабного вторжения России (2022) 
По данным на 27 мая 2022 года, с начала полномасштабной войны РФ против Украины повреждены, разрушены или захвачены 1123 учебных заведения.

13 июня 2022 года министр образования Украины Сергей Шкарлет сообщил, что в Украине бомбежками и обстрелами повреждены 43 высших учебных заведения, 5 из них разрушены полностью.

По данным Офиса Генпрокурора Украины на 30 июля 2022 года, обстрелами и бомбардировками вооруженными силами России повреждено 2199 учебных заведений, из них 225 разрушены полностью.

Дошкольное образование 
Система дошкольного образования включает сеть дошкольных учебных заведений, научные и методические учреждения, органы управления образованием, семью.

Дошкольные учебные заведения:
 дошкольные образовательные учреждения (ясли);
 дошкольные образовательные учреждения (ясли-сады);
 дошкольные образовательные учреждения (детские сады);
 дошкольные образовательные учреждения (ясли-сады) компенсирующего типа;
 дома ребёнка;
 дошкольные образовательные учреждения (детские дома) интернатного типа;
 дошкольные образовательные учреждения (ясли-сады) семейного типа;
 дошкольные образовательные учреждения (ясли-сады) комбинированного типа;
 дошкольные учебные заведения (центры развития ребёнка).

Общее среднее образование

Государственная политика 
В направлении формирования сети общеобразовательных учреждений государство гарантирует конституционное право для каждого гражданина на доступность и бесплатность получения полного общего среднего образования.

Реформа образования в 2020/2021 гг.

Структура 
Сеть общеобразовательных учебных заведений формируется с учётом демографической, этнической и социально-экономической ситуации по образовательным уровням. В соответствии с образовательным уровнем функционируют общеобразовательные учебные заведения I степени (начальная школа); II степени (основная школа); III степени (старшая школа). Общеобразовательные учебные заведения всех трёх степеней могут функционировать интегрированно или самостоятельно.

Обучение в средней общеобразовательной школе начинается с шести- или семилетнего возраста.
Общее среднее образование является обязательными и получается в различных типах учебных заведений, преимущественно — в средней общеобразовательной школе. Имеет три степени: 
І — начальная школа (1-4 классы), предоставляет начальное общее образование, 
ІІ — основная школа (5-9 классы), предоставляет базовое общее среднее образование; 
ІІІ — старшая школа (10-12 классы), предоставляет полное общее среднее образование.

Внешкольное образование 
Внешкольное образование является составляющей системы непрерывного образования, определённой Конституцией Украины, законами Украины «Об образовании», «О внешкольном образовании», и направлено на развитие способностей и дарований воспитанников, учащихся и слушателей, удовлетворения их интересов, духовных запросов и потребностей в профессиональном определении.

На Украине действуют 1496 внешкольных учебных заведений системы Министерства образования и науки, молодёжи и спорта Украины государственной и коммунальной форм собственности.

Типы внешкольных учебных заведений:
 Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ).
 Клубы: военно-патриотического воспитания, детско-юношеские (моряков, речников, авиаторов, космонавтов, парашютистов, десантников, пограничников, радистов, пожарных, автолюбителей, краеведов, туристов, этнографов, фольклористов, физической подготовки и других направлений).
 Малая академия искусств (народных ремёсел).
 Малая академия наук учащейся молодёжи.
 Детско-юношеские лагеря.
 Центр, дворец, дом, клуб художественного творчества детей, юношества и молодёжи, художественно-эстетического творчества учащейся молодёжи, детского и юношеского творчества, эстетического воспитания.
 Центр, дом, клуб эколого-натуралистического творчества учащейся молодёжи, станция юных натуралистов.
 Центр, дом, клуб научно-технического творчества учащейся молодёжи, станция юных техников.
 Центр, дом, клуб, бюро туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодёжи, туристско-краеведческой творчества учащейся молодёжи, станция юных туристов.
 Центры: военно-патриотического и других направлений внешкольного образования.
 Детская флотилия моряков и речников.

Профессионально-техническое образование 
Профессионально-техническое образование осуществляется на базе полного общего среднего образования или базового общего среднего образования с предоставлением возможности получать полное среднее образование.

В системе профессионально-технических учебных заведений осуществляется трёхуровневое профессиональное образование. Каждая степень обучения определяется теоретической и практической завершённостью и закрепляется присвоением выпускникам соответствующей квалификации. Выпускники низшей степени по собственному желанию могут продолжить обучение на высшей.

К профессионально-техническим учебным заведениям относятся:
 профессионально-техническое училище соответствующего профиля;
 профессиональное училище социальной реабилитации;
 высшее профессиональное училище;
 профессиональный лицей;
 профессиональный лицей соответствующего профиля;
 профессионально-художественное училище;
 художественное профессионально-техническое училище;
 высшее художественное профессионально-техническое училище;
 училище-агрофирма;
 высшее училище-агрофирма;
 училище-завод;
 центр профессионально-технического образования;
 центр профессионального образования;
 учебно-производственный центр;
 центр подготовки и переподготовки рабочих кадров;
 учебно-курсовой комбинат;
 учебный центр;
 другие типы учебных заведений, предоставляющих профессионально-техническое образование или осуществляющих профессионально-техническое обучение.

Подготовка рабочих в 930 государственных ПТУЗ в 2007—2008 учебном году осуществляется по 530 рабочим профессиям.

Существует также сеть профессионально-технических учебных заведений частной формы собственности, которые также находятся в сфере профессионально-технического образования и насчитывают 798 учебных заведений с контингентом 100 тыс. человек, которые получают профессиональную подготовку по 179 рабочим профессиям.

Средний показатель трудоустройства выпускников государственных ПТУЗ по полученной профессии по Украине в 2006—2007 учебном году составляет 86 %.

Высшее образование 

Высшее образование — уровень образования, который приобретается лицом в высшем учебном заведении в результате последовательного, системного и целенаправленного процесса усвоения содержания обучения, который основывается на полном общем среднем образовании и завершается получением определённой квалификации по итогам государственной аттестации.

Высшее образование осуществляется на базе полного общего среднего образования. В высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку младших специалистов, могут приниматься лица, имеющие базовое общее среднее образование.

Болонский процесс 
В мае 2005 года Украина присоединилась к Болонскому процессу на Конференции министров европейских стран в Бергене. Как участница Болонского процесса Украина должна решить ряд первостепенных ключевых задач, предусматривающих введение к 2010 году стандартов, рекомендаций и основных инструментов Европейского пространства высшего образования: национальной рамки квалификаций, инновационной Европейской кредитно-трансферной системы, приложения к диплому европейского образца.

4 марта 2008 года в Брюсселе (Бельгия) Украина стала полноправным правительственным членом Европейского реестра обеспечения качества (EQAR). Правительственными членами данного реестра стали 18 стран-участниц Болонского процесса.

Структура 
Высшими учебными заведениями являются: техникум (училище), колледж, институт, консерватория, академия, университет и другие.

Для высших учебных заведений установлено четыре уровня аккредитации:
 Первый уровень — техникум, училище, другие приравненные к ним высшие учебные заведения;
 Второй уровень — колледж, другие приравненные к нему высшие учебные заведения;
 Третий и четвёртый уровни (в зависимости от последствий аккредитации) — консерватория, академия, институт, университет.

Образовательные уровни:
 начальный уровень (короткий цикл) высшего образования;
 первый (бакалаврский) уровень;
 второй (магистерский) уровень;
 третий (образовательно-научный / образовательно-творческий) уровень;

Образовательно-квалификационные уровни:
 младший бакалавр;
 бакалавр;
 магистр.

Последипломное образование 
Последипломное образование — специализированное усовершенствование образования и профессиональной подготовки лица путём углубления, расширения и обновления его профессиональных знаний, умений и навыков или получения
иной профессии, специальности на основе полученного ранее образовательно-квалификационного уровня и практического опыта.

Последипломное образование создаёт условия для непрерывности и преемственности образования и включает:
 переподготовку — получение другой специальности на основе полученного ранее образовательно-квалификационного уровня и практического опыта;
 специализацию — приобретение лицом способностей выполнять отдельные задачи и обязанности, которые имеют особенности, в пределах специальности;
 расширение профиля (повышение квалификации) — приобретение лицом способностей выполнять дополнительные задачи и обязанности в пределах специальности;
 стажировка — приобретение лицом опыта выполнения задач и обязанностей определённой специальности.

Самообразование 
Для самообразования граждан государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями, объединениями граждан, гражданами создаются открытые и народные университеты, лектории, библиотеки, центры, клубы, теле-, радиоучебные программы и т. д.

Оценка знаний 
Украинские вузы используют традиционную 4-балльную шкалу:
 «отлично»
 «хорошо»
 «удовлетворительно»
 «неудовлетворительно»

Начиная с 2006 года (и даже раньше в некоторых вузах) качество знаний студентов также оценивают по шкале от 0 до 100. Эти оценки могут быть преобразованы в 4-балльную шкалу следующим образом (эта система может немного отличаться в разных вузах):
 от 90 до 100 — «отлично»
 от 75 до 89 — «хорошо»
 от 55 до 74 — «удовлетворительно»
 от 0 до 54 — «неудовлетворительно»

В вузах используются обе эти шкалы оценок.

В средней школе также использовалась 5-балльная шкала до 2000 года. С 2000 года в среднем образовании используют 12-балльную шкалу.
 «12» = «5+»
 «11» = «5»
 «10» = «5-»
 «9» = «4+»
 «8» = «4»
 «7» = «4-»
 «6» = «3+»
 «5» = «3»
 «4» = «3-»
 «3» = «2+»
 «2» = «2»
 «1» = «2-»

Языки обучения 
В 2017 году на Украине действовало более 15 тыс. школ. Подавляющее большинство — с украинским языком обучения, из них 735 школ были с обучением на языках национальных меньшинств:
 русский — 581 школа;
 румынский — 75 школ;
 венгерский — 71 школа;
 молдавский — 3 школы;
 польский — 5 школ.

В этих 735 школах по состоянию на 2017 год обучались около 400 тыс. детей. По официальным данным украинских властей уровень владения украинским языком у выпускников этих школ невысок: в 2016 году более 60 % школьников из числа венгерского и румынского национальных меньшинств не смогли сдать экзамен по украинскому языку.

В сентябре 2017 года Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий следующие изменения в сфере обучения на языках национальных меньшинств в школах:
 прекращение преподавания в школах на языках национальных меньшинств начиная с 5-го класса;
 с 2018 года прекращение издания учебников на русском языке;
 разрешено создавать отдельные классы с преподаванием на языках «коренных народов Украины» — крымчаков, крымских татар и караимов;
 разрешено преподавать один или несколько предметов в школах на языках Евросоюза.

См. также 
 Министерство образования и науки Украины
 Список высших учебных заведений Украины

Примечания

Ссылки 
 Министерство образования и науки Украины
 Внешнее независимое оценивание на Украине